Кубок Чили по футболу 2016 года () — 37-й розыгрыш Кубка Чили по футболу.

Первый раунд 

|}

1/8 финала 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/4 финала 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

1/2 финала 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Информация о турнире на anfp.cl
 Статистика на сайте soccerway.com

2016
Спорт в Чили в 2016 году
Чили